Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 13., 14. и 15. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, није бранио Mike Rawson из Уједињеног Краљевства,

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 14 земаља.

Рекорди

Полуфинале 
У полуфиналу такмичари су биле подељене у две групе. За финале су се квалификовала прва три из сваке групе (КВ).

Финале

Види још

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном